Kristen – variante danese e norvegese del nome proprio di persona Cristiano
Kristen – variante in diverse lingue del nome proprio di persona Cristina